Она́йда () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Малад-Сити.

История 
Округ Онайда был образован 22 января 1864 года. Изначально столица была в городе Сода-Спрингс. Однако в 1886 году она была перенесена в Малад-Сити в силу его быстрого роста и расположения между городом Коринн в штате Юта и приисками близ города Бьютт в штате Монтана. Своё название округ получил по озеру Онейда в штате Нью-Йорк, с берегов которого прибыли первые поселенцы.

Население 
По состоянию на 2010 год население округа составляло 4 286 человек. С 2000 года население увеличилось на 3,9 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 
Округ Онайда располагается в юго-восточной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 3 112 км², из которых 3 км² (0,10 %) занято водой.
{| style="width:65%;"
|-
|

Дороги 
  — I-15
  — I-84
  — ID-36
  — ID-38

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Национальный лесной заказник Карибу (частично)
 Национальное угодье Керлью (частично)
 Национальный лесной заказник Сотут (частично)

Примечания 

 
Появились в 1864 году в США